Kármán ist der Familienname folgender Personen:
 Theodore von Kármán (1881–1963), ungarisch-deutsch-amerikanischer Ingenieur
 József Kármán (1769–1795), ungarischer Autor

Karman ist der Familienname folgender Personen:
 Ernestina Karman (1915–2004), brasilianische Malerin, Zeichnerin, Bildhauerin, Journalistin, Kunstkritikerin und Lehrerin 
 Tawakkol Karman (* 1979), jemenitische Politikerin und Friedensnobelpreisträgerin
 Janice Karman (* 1954), US-amerikanische Film- und Musikproduzentin, Sängerin und Synchronsprecherin

Karman bezeichnet:
 ein spirituelles Konzept im Buddhismus, Hinduismus und Jainismus, siehe Karma
 Kármán-Linie, Grenze zwischen Luftfahrt und Raumfahrt

Siehe auch:
 Von Karman Institut für Strömungsmechanik
 Karmann (Begriffsklärung)
 Von Kármán (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Erdmond